Willy Huhn ist der Name folgender Personen:

* Willy Huhn (Notenbankpräsident) (1901–1955), deutscher Politiker (KPD/SED) und Bankmanager
 Willy Huhn (Theoretiker) (1909–1970), deutscher Politiker (KPD, SED, SPD, SDS) und Theoretiker